He Did and He Didn't é um filme norte-americano de 1916 em curta-metragem, do gênero comédia, estrelado por Fatty Arbuckle e Mabel Normand.

Filmes dos Estados Unidos de 1916
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa